Penicuik är en ort i Skottland i Storbritannien. Den ligger i kommunen (council area) Midlothian, söder om Edinburgh. Antalet invånare uppskattades till  vid mitten av år 2012.

I Penicuik finns en klimatstation. Där är december den kallaste månaden och juli den varmaste.

Källor

Externa länkar

Orter i Midlothian
Kontrollbehov inkommande wikilänkar